Sacrament, een handeling in het christendom waardoor God tot de mens komt
Sacrament (White Willow), een muziekalbum uit 2000
Het sacrament, een Belgische film uit 1989 van Hugo Claus